«Обратная сторона полуночи» () — американский кинофильм. Экранизация одноимённого произведения Сидни Шелдона.

Сюжет 
Действие происходит в 1939—1947 годах. Француженка Ноэль Паж влюбляется в американского летчика Ларри Дугласа и верит, что он тоже любит её. Но Ларри бросает её в Париже во время войны. Чтобы добиться своей цели, молодая женщина не брезгует никакими средствами, чего бы это ни касалось — денег, славы или любви. Став любовницей греческого магната Константина Демериса, Ноэль анонимно нанимает ничего не подозревающего Ларри, как частного пилота, чтобы отомстить.

В ролях 

 Мари-Франс Пизье — Ноэль Паж
 Джон Бек — Ларри Дуглас
 Сьюзан Сарандон — Кэтрин Александер Дуглас
 Раф Валлоне — Константин Демерис, греческий магнат
  — Билл Фрейзер
 Кристиан Маркан — Арманд Готье
 Майкл Лернер — Арманд Готье
  — Ланчон
  — Пол Метаксас
  — Зорих как Демонид
  — Чот
  — О’Брайен
 Титос Вандис — судья
 Димитра Арлисс — сестра Тереза
 Жозетт Банзе — мадам Роза
 Курт Лоуэнс — Генри Корреджер

Номинации 
 1978 — Номинация на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов — Ирен Шарафф

См. также 
 Оборотная сторона полуночи (роман)

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Сайт Роджера Эберта

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Сидни Шелдона
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1977 года
Фильмы с музыкой Мишеля Леграна